Příjmení Block má více nositelů:

 Daniel Block (1802–1853), židovský aktivista
 Ken Block (1967–2023), americký podnikatel
 Walter Block (* 1941), americký ekonom

podobné
 Blok

Externí odkazy